Серге́й Миро́нов:
 Миронов, Сергей Иванович (род. 1962) — советский, российский пятиборец и тренер.
 Миронов, Сергей Иванович (1914—1964) — советский военный лётчик, генерал-полковник, Герой Советского Союза.